Warlin ist ein deutscher Ortsname:
 Warlin (Sponholz), Ortsteil der Gemeinde Sponholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Warlin, Ortsteil der Gemeinde Plautzkehmen, 1938 bis 1945 Engern, Kreis Goldap, Ostpreußen: untergegangener Ort im Gebiet des Dorfes Pluszkiejmy, Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen